

События 
 Греция:
 В должности афинского годичного архонта Лисикрата сменяет Хэрефан.
 Созданы 6-я и 7-я оды Вакхилида — последние из датируемых од этого автора.
 452 (или 460 или 456) — Пиндар. Ол. 4 (Эргин) — Псавмию Камаринскому.
 Сиракузы устанавливают контроль над ранее принадлежавшими Этрурии Корсикой и Эльбой — местами богатых месторождений железной руды.
 Римская республика:
 Консулы Публий Сестий Капитолин Ватикан и Тит Менений Ланат.
 Патриции и плебеи приходят к соглашению о созыве коллегии из 10 человек, на которую будет возложена задача формальной кодификации принципов управления республикой. Комиссия приступила к работе на следующий год, временно отстранив от властных полномочий обычных магистратов.

Родились 
 Алкивиад, афинский стратег времён Пелопонесской войны (по другим источникам, 450).

Скончались 
 Александр I, царь Македонии (по другим источникам, 454 или 450).

См. также

Примечания